Cees ten Cate – calciatore olandese
 Henk ten Cate – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Pieter ten Cate – compositore di scacchi olandese